Syndactylactis är ett släkte av koralldjur. Syndactylactis ingår i familjen Cerianthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Cylinderrosor
Syndactylactis